Brussel·les-Halle-Vilvoorde, circumscripció electoral a l'entorn de Brussel·les, a Bèlgica
 Herpesvirus boví (del seu nom en anglès Bovine Herpesvirus), virus de la família dels Herpesviridae que afecta el bestiar boví